3494 Purple Mountain – asteroide della fascia principale
 Purple Mountain Observatory – osservatorio astronomico della Cina